Яндова — многозначное понятие:

 Яндова — озеро в бассейне Медведицы.
 Яндова, Зора (род. 1958) — чешская певица, актриса, радиоведущая. 
 Яндова, Марта (род. 1974) — вокалистка немецкой альтернативной рок-группы Die Happy.
 Яндова, Элишка (род. 1974) — чешская гребчиха.

См. также 

 Ендова́, или яндова́, — древнерусская ёмкость для напитков.
 Яндовы
 Ендова (значения)